Андре́й Бо́лотов:
 Болотов, Андрей Иванович (1919—1988) — Герой Советского Союза.
 Болотов, Андрей Михайлович (1801—1854) — русский архитектор, надворный советник.
 Болотов, Андрей Тимофеевич (1738—1833) — писатель, философ, ботаник и лесовод.
 Болотов, Андрей Филиппович (1901—1943) — советский военачальник, полковник, комдив.